Karambolage steht für:

 Karambolage (Billard), Spielvariante

Werktitel:
 Karambolage (Arte), Kultursendung auf Arte
 Karambolage (Spiel), Gesellschaftsspiel von Heinz Meister (1995)
 Karambolage (1963), original Carambolages, französischer Film mit Louis de Funès
 Karambolage (1983), österreichische Filmsatire von Kitty Kino
 Karambolage (1989), deutscher Fernsehfilm von Franz Peter Wirth

Siehe auch:
 Carambolage (Begriffsklärung)